Sinbad de Zeeman, een personage
 (41488) Sindbad, een asteroïde
 Sinbad (comedian), een Amerikaans comedian
 Thomas 'Sinbad' Sweeney, een personage uit Brookside

Zie ook
 Sinbad de Zeeman (doorverwijspagina)